Pivka  [ˈpiːu̯ka] (bis 1952 Šempeter na Krasu, vormals auch Šentpeter na Krasu, deutsch: St. Peter in Krain, ) ist eine Gemeinde in der Region Innerkrain in Slowenien.

Lage und Einwohner 
In der aus 29 Ortschaften bestehenden Gesamtgemeinde leben 6102 Menschen. Der Hauptort Pivka allein hat 2059 Einwohner und liegt im Südwesten des Landes, nördlich von Ilirska Bistrica am gleichnamigen Fluss Pivka.

Verkehr 
Pivka liegt an der Bahnstrecke Ljubljana–Triest, von der hier die Strecke ins kroatische Rijeka abzweigt.

Kultur und Sehenswürdigkeiten 
In Pivka ist der militärhistorische Park Park vojaške zgodovine. Zu sehen sind dort Panzer, Kettenfahrzeuge und Artilleriegeschütze aus früheren Zeiten sowie moderne Fahrzeuge, die die slowenische Armee auf Grund des Beitrittes zur NATO nicht mehr benötigt. Gezeigt wird diese umfangreiche Sammlung in einer alten Kaserne.

Orte der Gesamtgemeinde 
Buje, (dt. Bugach)
Dolnja Košana, (dt. Unterkassanthal, auch Unterkarschan)
Drskovče, (dt. Dörzgotzach)
Čepno, (dt. Zeppen)
Gornja Košana, (dt. Oberkassanthal, auch Oberkarschenthal)
Gradec, (dt. Waldenburg bei Sankt Peter)
Juršče, (dt. Sankt Georg bei Sankt Peter, auch Jurschitz)
Kal, (dt. Kaal bei Sankt Michael)
Klenik, (dt. Klönig, auch Glenach)
Mala Pristava, (dt. Kleinmeierhof, auch Niedermairhof)
Nadanje selo, (dt. Grenwald, auch Nedassel)
Narin, (dt. Narein bei Sankt Peter)
Neverke, (dt. Neubergen, auch Medberg)
Nova Sušica, (dt. Neudirnbach, auch Klein Dirnbach)
Palčje, (dt. Paltschach)
Parje, (dt. Kratzenbach bei Sankt Peter)
Petelinje, (dt. Hahnsdorf, auch Petelling)
Pivka, (dt. Sankt Peter im Karst)
Ribnica, (dt. Reifnitz bei Sankt Peter)
Selce, (dt. Seltzach)
Slovenska vas, (dt. Deutschdorf bei Sankt Peter)
Stara Sušica, (dt. Altdirnbach)
Suhorje, (dt. Dürrenbach)
Šilentabor,
Šmihel, (dt. Sankt Michael)
Trnje, (dt. Dorn)
Velika Pristava, (dt. Großmeierhof bei Sankt Peter )
Volče, (dt.  Wolfsberg bei Sankt Peter)
Zagorje, (dt. Unterberg bei Sankt Peter )

Literatur 
 Boris Bolfek, Martin Premk: Tankovsko artilerijska zbirka : Parka vojaske zgodovine Pivka : Tank and artillery collection at Park of military history Pivka. Publisher: Vojaski muzej Slovenske vojske, Maribor - Pivka, 2009

Weblinks 
 Webseite der Gemeinde (pivka.si, slowenisch)

Einzelnachweise 

Ort in Slowenien
Ort im Einzugsgebiet Ljubljanica
Reka (Fluss)
 
Innerkrain